

Князево — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Князево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Князево — село, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край
 Князево — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан